Mei Narusegawa es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina.

En la historia de Love Hina es la hermanastra de Naru, quien, en el anime, va a la posada a buscar a su hermana para que volviera a casa, para que ella, Mei, pudiese irse a vivir a Canadá. Son hermanastras debido a que la mamá de Naru se casó con el padre de Mei, y ambas son hermanas desde que Naru asistía a la primaria. En el manga, ella sólo aparece en el último capítulo: la boda de Naru y Keitaro, y no tiene una sola línea de diálogo.

En la historia 
En Love Hina, ella aparece para hacer que Naru volviese a casa, y así, Mei pudiese ir a estudiar a Canadá. Para lograr esto, ella va a intentar separar a Naru de Keitaro para que se sintiese decepcionada y así buscar un refugio maternal.

En su búsqueda que se separen ambos, busca juntar a Mutsumi y Keitaro inventando fiestas y haciendo otro tipo de cosas. Pero logra hacerlo con una fotografía que revela quien supuestamente es la chica de la promesa. En esta foto aparece Naru a los 2 años y en el fondo, Keitaro jugando junto a la chica de la promesa.

Debido a arreglos en la posada de Hinatasou, Naru debe volver a casa. Cuando Naru escapó a decirle la verdad a Keitaro, Mei le muestra la prueba irrefutable a Shinobu que Mutsumi era la chica de la promesa.

En los momentos de confusión de Naru, Mei acompañó a Naru para que dijera todo acerca de Keitaro, y eso ayudó a reafirmar los sentimientos de Naru hacia Keitaro.

En el Especial de Primavera 
En el especial de Primavera, ella acompaña a Shinobu y Kaolla a buscar a Keitaro, quien escapa cuando piensa que le ha ido mal en el cuarto examen de ingreso a la Universidad de Tokio. En realidad, fue a buscar a Naru, pero a la vez se preocupaba de la felicidad de su hermana.

Narusegawa, Mei